Sapé (gemeente), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Sapé (microregio), een microregio in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
 Sape (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Bima in de provincie West-Nusa Tenggara